Шатилов, Шатилова — російське і українське прізвище. Відомі носії:

 Шатилов Микола Євгенович — український поет, есеїст, критик і перекладач.
 Шатилов Петро Іванович — український лікар.

 Шатилова Анна Миколаївна — російська телеведуча. Народна артистка РРФСР.
 Шатилова Віра Василівна — радянська діяка, Герой Соціалістичної Праці.
Російські прізвища